Eduardo Bedia Peláez – calciatore spagnolo, centrocampista
 Lourdes Peláez – ex cestista spagnola
 María Peláez – ex nuotatrice spagnola
 Ricardo Peláez – ex calciatore messicano, attaccante
 Rocío Peláez – attrice spagnola
 Wilfredo Peláez – cestista uruguaiano